Васи́лий Долгору́ков: Долгоруков, Василий Александрович (1868—1918) — князь, гофмаршал двора Николая II.
 Долгоруков, Василий Андреевич (1804—1868) — русский военный и государственный деятель, военный министр (1853—1856), член Государственного совета (1853).
 
 
 Долгоруков, Василий Григорьевич Чертёнок (ок. 1566 — после 1606) — сын боярский и голова, затем воевода, старший из двух сыновей князя Григория Ивановича Долгорукова.
 Долгоруков, Василий Лукич (ок. 1670—1739) — русский дипломат, член Верховного тайного совета (1727—1730).
 
 Долгоруков, Василий Фёдорович (?—1713) — стольник и воевода.
 Долгоруков, Василий Юрьевич (1776—1810) — князь, генерал-майор, герой сражения с турками при Базарджике (1810).